Dietterle ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dietterle (* 1997), deutsche Schwimmsportlerin
 Helmut Dietterle (* 1951), deutscher Fußballspieler